«Вечерний альбом» — первый сборник стихов Марины Цветаевой. Был издан в 1910 году за счёт автора, имеет форму поэтического дневника, и посвящён памяти Марии Башкирцевой.

Издание 
Сборник был издан в типографии А. И. Мамонтова в конце 1910 года тиражом 500 экземпляров на «карманные» деньги автора.

Историю публикации этой книги автор описала в очерке «Герой труда» (1925), и именно на это описание опирались позднее её биографы. В этом очерке она писала, что книга появилась «взамен любовного признания человеку, с которым иначе объясниться я не могла». Этим человеком был Владимир Оттонович Нилендер, расставание с которым она перед этим пережила. Скрытое посвящение заложено уже в названии сборника, так сёстры Цветаевы назвали тёмно-синий кожаный альбом в который они записали беседы с Нилендером и подарили ему к новому 1910 году.

Цветаевой во время выхода сборника было , в книгу вошли стихи, написанные ей в пятнадцати-, шестнадцати- и семнадцатилетнем возрасте. В сборник вошло 111 стихотворений, что необычно много. Это показывает, что семнадцатилетняя Цветаева не столько отбирала свои лучшие стихотворения для дебютного сборника, сколько стремилась к достаточно полному представлению своих поэтических опытов. Публикация за свой счёт была достаточно необычным шагом, так скорее поступали литературные дилетанты, не видящие для себя иного пути напечататься. Молодые поэты, стремящиеся к признанию, старались опубликовать свои стихи в каком-либо журнале или альманахе, что связывало автора с тем или иным литературным течением, в дальнейшем их дебютные сборники выходили под маркой издательств, связанного с этой группой литераторов.

Анастасия Цветаева выразила уверенность, у её сестры тоже была такая возможность, что та могла опубликовать свой сборник в одном из издательств символистов: «Мусагете» или «Скорпионе», однако не захотела связываться с издательствами, поскольку это означало бы контроль со стороны издательства над составом сборника.

Сборник посвящён памяти Марии Башкирцевой (1858—1884), рано умершей от туберкулёза талантливой художницы, творчество и личность которой произвела на Цветаеву сильное впечатление. Посвящением Башкирцевой является и открывающий сборник сонет «Встреча», не входящий ни в одну из частей сборника, где Цветаева рассказывает о явившемся ей образе умершей в юности девушки. В остальных стихах сборника прямые отсылки к мемуарам Башкирцевой отсутствуют, но при этом сам сборник имеет дневниковую форму, такое композиционное решение можно объяснить влиянием прозы Башкирцевой.

Критика 
Книга сразу была замечена в русском поэтическом мире. Её выход был отмечен рецензиями таких деятелей литературы, как Валерий Брюсов, Николай Гумилёв и Мариэтта Шагинян. Они отметили литературное мастерство и искренность поэзии Марины Цветаевой, как и то, что она не следовала проторёнными путями русского символизма, пришедшему к тому времени к своему кризису, следствием которого была оторванность поэзии от жизни.

Вместе с тем, большинство критиков отмечали неровность сборника, и Брюсов, и Шагинян писали о том, что без некоторых стихов сборник мог бы и обойтись.

Исключением стал Максимилиан Волошин, который увидел и принял авторский замысел «Вечернего альбома» в целом. Вот что он написал о дебютной книге Цветаевой:

Её надо читать подряд, как дневник, и тогда каждая строчка будет понятна и уместна. Она вся на грани последних дней детства и первой юности…

Благодаря выходу этого сборника Цветаева знакомится с Волошиным, и это знакомство во многом определяет её дальнейшую жизнь.

Состав сборника 
 Встреча
Детство

 Лесное царство
 В зале
 Мирок
 Жертвам школьных сумерек
 Сереже
 Дортуар весной
 Первое путешествие
 Второе путешествие
 Летом
 Самоубийство
 В Люксембургском саду
 В сумерках
 Эльфочка в зале
 Памяти Нины Джаваха
 Пленница
 Шарманка весной
 Людовик XVII
 На скалах
 Дама в голубом
 В Ouchy
 Акварель
 Сказочный Шварцвальд
 Как мы читали «Lichtenstein»
 Наши царства
 Отъезд
 Книги в красном переплете
 Маме
 Сара в Версальском монастыре
 Маленький паж
 Die stille Strasse
 Мама в саду
 Мама на лугу
 Ricordo di Tivoli
 У кроватки
 Три поцелуя

Любовь

 Луна
 Эпитафия
 Бывшему Чародею
 Чародею
 В чужой лагерь
 Сестры
 На прощанье
 Следующей
 Perpetuum Mobile
 Следующему
 Луч серебристый
 Втроем
 Ошибка
 Мука́ и му́ка
 Каток растаял
 Встреча
 Два в квадрате
 Связь через сны
 «Не гони мою память! Лазурны края…»
 Привет из вагона
 Золотое ожерелье
 «Наши души, неправда ль, ещё не привыкли к разлуке?…»
 Кроме любви
 Плохое оправданье
 Предсказанье
 Оба луча
 Детская
 Разные дети
 Наша зала
 «По тебе тоскует наша зала…»
 Надпись в альбом
 Сердца и души
 Зимой
 Так будет
 Правда

Только тени

 В кремле
 У гробика
 Последнее слово
 Эпитафия
 Даме с камелиями
 Вокзальный силуэт
 «Как простор наших горестных нив…»
 Нине
 В Париже
 В Шенбрунне
 Камерата
 Расставанье
 Молитва
 Колдунья
 Анжелика
 Добрый колдун
 Потомок шведских королей
 Недоуменье
 Обреченная
 «На солнце, на ветер, на вольный простор…»
 От четырёх до семи
 Волей луны
 Rouge et bleue
 Столовая
 Пасха в апреле
 Сказки Соловьева
 Картинка с конфетки
 «Ваши белые могилки рядом…»
 «Прости» Нине
 Её слова
 Инцидент за супом
 Мама за книгой
 Пробужденье
 Утомленье
 Баловство
 Лучший союз
 Стук в дверь
 Счастье
 Невестам мудрецов
 Ещё молитва

Примечания

Литература 
 
 Прижизненные рецензии на сборник

Ссылки 
 «Вечерний альбом» на сайте «Мир Марины Цветаевой»
 «Вечерний альбом» на сайте Феодосийского музея Марины и Анастасии Цветаевых

Марина Цветаева
Серебряный век
Сборники стихов 1910 года